Соревнования по фехтованию на шпагах в индивидуальном первенстве среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 сентября. Приняли участие 39 спортсменок из 22 стран. 

Чемпионка прошлых игр в индивидуальной и командной шпаге француженка Лора Флессель-Коловиц не смогла защитить титул и завоевала лишь бронзовую медаль. Венгерка Тимеа Надь и швейцарка Джанна Хаблютцель-Бюрки завоевали свои первые олимпийские медали.

Призёры

Соревнования

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт